«You’ve Lost That Lovin’ Feelin’» () — песня Фила Спектора, Барри Манна и Синтии Вейл, записанная и выпущенная дуэтом The Righteous Brothers в конце 1964 года. 6 февраля 1965 года их сингл на 2 недели возглавил американский и британский национальные хит-парады. Композиция считается одним из образцов известной техники «Стена звука», автором которой является Спектор. В списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone песня занимает 34-е место (версия The Righteous Brothers)<ref>{{Cite web |url=https://www.rollingstone.com/music/lists/the-500-greatest-songs-of-all-time-20110407/the-righteous-brothers-youve-lost-that-lovin-feelin-20110526 |title=500 Greatest Songs of All Time: The Righteous Brothers, 'You’ve Lost That Lovin' Feelin  Rolling Stone |access-date=2017-09-29 |archive-date=2017-09-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170920235545/http://www.rollingstone.com/music/lists/the-500-greatest-songs-of-all-time-20110407/the-righteous-brothers-youve-lost-that-lovin-feelin-20110526 |deadlink=no }}</ref>. По данным организации Broadcast Music Incorporated'', на конец 1999 года американское радио и телевидение транслировали «You’ve Lost That Lovin’ Feelin’» более 8 миллионов раз. При непрерывном проигрывании композиции со средней продолжительностью в 3 минуты это составляет более 45 лет.

Участие в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 Righteous Brothers US Singles Discography
 Рок-энциклопедия. Righteous Brothers

Песни Силлы Блэк
Песни, спродюсированные Филом Спектором
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни Дайон Уорвик